Mok est :
En Thaïlande :
 le mok, une langue môn-khmer du nord-ouest, presque éteinte.
 la Mok, un affluent de la Yom (sous-affluent de la Chao Phraya),
Au Cambodge, Ta Mok, l’un des plus sanguinaires dirigeants khmers rouges,
En Corée du Sud :
Mok-dong Hyperion Towers, un complexe de gratte-ciels à Séoul,
Mok Jin-seok, un joueur de go professionnel,
 à Hong King :
 Ngaiming Mok (né en 1956), mathématicien hongkongais.